«Valentino» puede referirse a:

Nombre propio
 Valentino, nombre propio masculino.

Personajes 
 Valentino Garavani (1932-), diseñador italiano.
 Rodolfo Valentino (1895-1926), actor italiano-estadounidense.

Empresas 
 Valentino SpA, compañía fundada por Valentino Garavani.

Obras 
 Valentino (1951), película.
 Valentino (1977), película.
 Valentino (1997), álbum de Weeping Tile.
 Valentino (1986), canción de Cadillac